CZC steht für:
 Mitsubishi Colt CZC, ein Automodell
 Tschechische Sprache, historischer Ethnologue-Code

Abkürzung